Сезон 1963/64 стал для «Манчестер Юнайтед» 62-м сезоном в Футбольной лиге и 19-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В этом сезоне «Юнайтед» не завоевал никаких трофеев, хотя и принял участие в чемпионской гонке, борьбе за Кубок Англии и Кубок обладателей кубков. В чемпионате команда заняла 2-е место, уступив чемпионский титул «Ливерпулю». В Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» уступил в полуфинале будущему обладателю трофея, «Вест Хэм Юнайтед». В Кубке обладателей кубков команда уступила португальскому «Спортингу» в четвертьфинале.

В этом сезоне в составе «Юнайтед» дебютировал 17-летний североирландец Джордж Бест, впоследствии ставший одной из легенд клуба. Его дебют состоялся 14 сентября 1963 года в игре против «Вест Бромвич Альбион».

Лучшим бомбардиром команды стал Денис Лоу, забивший 30 голов в чемпионате и 46 голов во всех турнирах. По итогам сезона Лоу был признан лучшим футболистом года в Европе.

Суперкубок Англии

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок обладателей кубков УЕФА

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1963/64 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1963/1964
Манчестер Юнайтед